Марго́ Луи́за Хемингуэ́й (; , Портленд — , Санта-Моника) — американская модель и актриса.

Биография

Ранние годы 
Марго Хемингуэй родилась в Портленде, штат Орегон. Узнав, что её назвали в честь вина Château Margaux, которое её родители Пак и  (старший сын Эрнеста Хемингуэя) пили в ночь её зачатия, она сменила своё имя Margot на Margaux. Своё детство Марго провела на ферме деда в Кетчуме, штат Айдахо. В раннем возрасте у неё появились проблемы с алкоголем, она также болела булимией, эпилепсией и дислексией.

Карьера 
Имея рост 183 см, Марго стала успешной моделью и подписала контракт на 1 млн долларов с компанией Fabergé на рекламу парфюма Babe. Это был первый миллионный контракт, который когда-либо заключался с моделью. Она также появлялась на обложках журналов Vogue, Elle, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, а также Time, который 16 июня 1975 года назвал её одной из «новых красавиц» (). 1 сентября 1975 года американское издание Vogue назвало её «новой нью-йоркской супермоделью» ().

На пике своей карьеры, в середине и конце 1970-х годов, Марго регулярно посещала ночной клуб «Студия 54», часто в компании таких знаменитостей, как Лайза Миннелли, Бьянка Джаггер, Энди Уорхол и Грейс Джонс. Именно тогда она начала экспериментировать с алкоголем и наркотиками.

Марго дебютировала в кино в 1976 году в фильме Лэмонта Джонсона «Губная помада», в котором также сыграла её 14-летняя сестра Мэриел Хемингуэй.

В мае 1990 года Марго Хемингуэй появилась на обложках журнала Playboy.

Личная жизнь 
Её первый брак с Эрролом Ветсоном () закончился разводом. Они встретились в отеле «Плаза» в Нью-Йорке, куда 19-летняя Марго сопровождала отца в его деловой поездке. Спустя четыре месяца она переехала из Айдахо в Нью-Йорк, и они с Ветсоном стали жить вместе на квартире друга Марго, , который помог ей начать карьеру в модельном бизнесе. Именно здесь Селиг познакомил Марго со своими друзьями, такими как Мариан Макэвой, редактором журнала Women’s Wear Daily; фотографом Франческо Скавулло; модельером Холстоном; редактором журнала Vogue Франсис Штейн и Джоном Ревсоном, чья семья создала компанию Revlon.

В 1979—1985 годах Марго была замужем за французским режиссёром Бернаром Фоше (), с которым после свадьбы жила на протяжении года в Париже. На протяжении всей своей жизни она, как и её дед, испытывала приступы клинической депрессии. В 1984 году Марго травмировалась на горнолыжном курорте, начала набирать вес и чувствовала себя всё более подавленной. Весь 1987 год она провела в .

Смерть 
1 июля 1996 года, за день до годовщины самоубийства своего деда, Марго Хемингуэй была найдена мёртвой в своей однокомнатной квартире в Санта-Монике. Согласно отчёту коронера округа Лос-Анджелес, который был обнародован месяц спустя, причиной смерти стала передозировка фенобарбитала. Хотя официально было признано, что Марго покончила жизнь самоубийством, её родственники оспорили это решение. Её тело было кремировано, а прах захоронен в семейном склепе Хемингуэев на кладбище в Кетчуме, Айдахо.

Фильмография

Примечания 

Люди с эпилепсией
Умершие от передозировки лекарств
Семья Хемингуэя